Algarrobo (Chili), een gemeente in de Chileense regio Valparaíso
Algarrobo (Málaga), een gemeente in de Spaanse provincie Málaga
Algarrobo (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Magdalena